Aga, Ága et Ağa peuvent faire référence à :

Personnalité 
 Aga, un roi sumérien d'Oumma v.2500 ;
 Diana Aga, chimiste philippino-américaine.

Titres honorifiques 
 Ağa ou agha, un titre honorifique donné dans l'ancienne Turquie aux officiers supérieurs et au chef des janissaires ;
 Aga Khan, un titre des imams des ismaéliens nizârites.

Toponyme 

 , une ville de la préfecture de Niigata, au Japon ;
 l', une rivière du kraï de Transbaïkalie, en Russie ;
 Aga, une île du Hordaland, en Norvège.

Cinéma 
 Ága, film bulgaro-franco-allemand réalisé par le réalisateur bulgare Milko Lazarov et sorti en 2018. Dans ce cas, Ága est un prénom féminin iakoute.

Divers 
 Aga, le diminutif du prénom polonais Agnieszka (Agnès) ;
 Aga, une marque de cuisinières en fonte.

Sigle 
Le sigle AGA peut faire référence à :
 AGA, Architecture graphique avancée ;
 AGA, Attribution gratuite d'actions, une distribution d’actions gratuites au bénéfice de salariés ou de mandataires sociaux, en alternative aux stock options ;
 AGA,  ;
 AGA, American Gastroenterological Association, l'association de référence des maladies de l'appareil digestif ;
 AGA, codon qui signifie arginine, selon le code génétique.

Notes et références